The Hush – album del gruppo musicale scozzese Texas del 1999
 The Hush Sound – band statunitense
 The Hush Now – quintetto indie-rock statunitense